Plaats in Indonesië
 Ngentrong (Campur Darat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Ngentrong (Karangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java